Sancti Spiritu (desambiguação) pode se referir a:
 Sancti Spiritu
 Sancti Spiritu (Santa Fé)

Desambiguação